cash conversion cycle (CCC) – cykl konwersji gotówki
CCC – firma obuwnicza
Chaos Computer Club – niemieckie stowarzyszenie zrzeszające ok. 4000 hakerów z krajów niemieckojęzycznych
chlorek chloromekwatu (CCC) – regulator wzrostu stosowany w uprawie zbóż
 cholangiocellular carcinoma – rak dróg żółciowych
Civilian Conservation Corps (CCC)
 Constitutio Criminalis Carolina – szesnastowieczny niemiecki kodeks karny, uznawany za pierwszą wielką kodyfikację prawa czasów nowożytnych
The Coca-Cola Company – producent, dystrybutor i sprzedawca napojów bezalkoholowych
 CCC Polkowice
 CCC Polkowice – kobieca zawodowa grupa kolarska powstała w 2009 roku, zarejestrowana wśród UCI MTB Teams
 Orzeł Polkowice (CCC Polkowice) – drużyna koszykówki kobiet grająca w Polskiej Lidze Koszykówki Kobiet
 CCC Polsat Polkowice – polska grupa kolarska w 2006 roku należąca do UCI Continental Pro
 CCC - Polsat/2003 – skład 2003